Васи́лий Ива́нович Смирно́в:
 Смирнов Василий Иванович (1841—1922) — русский художник.
 Смирнов Василий Иванович (1882—1941) — русский советский краевед, археолог, этнограф, геолог.
 Смирнов, Василий Иванович (1892—1919) — революционер, большевик.
 Смирнов, Василий Иванович (1899—1972) — советский металлург, академик АН КазССР.
 Смирнов, Василий Иванович (1899—1967) — советский военачальник, генерал-майор.
 Смирнов, Василий Иванович (1918—1944) — Герой Советского Союза.